Kazumi est un nom propre japonais qui peut faire référence à :

Prénom 
Kazumi est un prénom japonais épicène notamment porté par :
 Kazumi Akedo (アケド　カズミ, Akedo Kazumi, 1947-), joueur de go professionnel japonais ;
 Kazumi Inamura (稲村和美, Inamura Kazumi ?, 1972-), femme politique japonaise ;
 Kazumi Kishi (岸 一美, Kishi Kazumi ?, 1975-), footballeuse japonaise ;
 Kazumi Kurigami (操上 和美, Kurigami Kazumi ?, 1936-), photographe japonais ;
  (松尾 和美, Matsuo Kazumi, 1974-), marathonienne japonaise ;
  (二階堂和美, 1974-), auteur-compositeur-interprète japonais ;
 Kazumi Saeki (佐伯 一麦, Saeki Kazumi, 1959-), écrivain japonais ;
 Kazumi Takada (高田 一美, Takada Kazumi ?, 1951-), footballeur japonais ;
 Kazumi Takahashi (高橋 和巳, Takahashi Kazumi, 1931-1971), romancier japonais et spécialiste de littérature chinoise ;
 Kazumi Tanaka (田中 和実, Tanaka Kazumi ?, 1951-2007), seiyū (acteur de doublage) japonais ;
 Kazumi Totaka (戸高 一生, Totaka Kazumi, 1967-), compositeur et doubleur japonais ;
 Kazumi Tsubota (坪田 和美, Tsubota Kazumi ?, 1956-), footballeur japonais ;
 Kazumi Urano (浦野一美, Urano Kazumi ?, 1985-), chanteuse japonaise ;
 Kazumi Watanabe (渡辺香津美 ?, 1953-), guitariste japonais ;
 Kazumi Yumoto (湯本香樹実, 1959-), romancière d'ouvrages pour adolescents japonaise.

Prénom japonais